Vilama puede referirse a:

 Cerro Vilama, un accidente geográfico que sirve de hito para la frontera entre Argentina y Bolivia.
 Río Vilama, un curso de agua que desemboca en el Salar de Atacama.